Astrantia rissensis är en flockblommig växtart som beskrevs av Grembl. och Rupert Huter. Astrantia rissensis ingår i släktet stjärnflockor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stjärnflockor
rissensis